Simao Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Simao Qu, härad, Yunnan, 
 Simao Shi (prefektur i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar